HKL est un sigle qui peut désigner :
 Helsingin kaupungin liikennelaitos (en français, Établissement des transports de la ville d'Helsinki), un service de transport appartenant à la ville d'Helsinki.

hkl est un code qui peut désigner :
 hkl, une notation utilisée dans les Indices de Miller.

Code